Кня́жі Го́ри () — назва кількох географічних об'єктів у Росії:
 Княжі Гори — село в Зубцовському районі Тверської області.
 Княжі Гори — село в Шаховському районі Московської області.
 Княжі Гори — залізнична станція Жовтневої залізниці в Зубцовському районі Тверської області.

Див. також 
 Княжегорське сільське поселення — муніципальне утворення в складі Зубцовського району Тверської області.